Schahumjan (armenisch ) steht für:

einen Familiennamen:
 Stepan Schahumjan (1878–1918), armenischer Revolutionär
 Tatjana Lwowna Schahumjan (* 1938), sowjetisch-russische Indologin

Dörfer in Armenien:
 Schahumjan (Ararat), in der Provinz Ararat
 Schahumjan (Armawir), in der Provinz Armawir
 Schahumjan (Lori), in der Provinz Lori

Politische Einheiten:
 Schahumjan (Provinz), Provinz von Bergkarabach
 Rajon Schahumjan, ehemaliger Rajon in der Aserbaidschanischen SSR
 Schahumjan oder Schaumjanowsk, Hauptstadt des Rajon Schahumjan, 1992 in Aşağı Ağcakənd umbenannt